Карадере:
 Карадере (Трабзон)
 Карадере (Зангеланский район)